Alain Boisson, né le  à Chamonix-Mont-Blanc en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988 || Chamois de Chamonix || Nationale 1A
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1988-1989 || Chamois de Chamonix || Nationale 1B
|| 27 || 4 || 11 || 15 || 54 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || Chamois de Chamonix || Nationale 1B
|| 18 || 7 || 9 || 16 || 34 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Chamois de Chamonix || Nationale 1B
|| 31 || 3 || 4 || 7 || 31 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1991-1992 || Chamois de Chamonix || Élite
|| 33 || 1 || 4 || 5 || 12 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Chamois de Chamonix || Nationale 1
|| 29 || 1 || 3 || 4 || 32 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Chamois de Chamonix || Nationale 1
|| 17 || 2 || 1 || 3 || 10 || 12 || 1 || 1 || 2 || 20
|-
| 1994-1995 || Chamois de Chamonix || Élite
|| 17 || 2 || 2 || 4 || 19 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || Boucs de Mégève || Division 1 
|| 26 || 4 || 7 || 11 || 38 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Boucs de Mégève || Nationale 1B
|| 31 || 9 || 15 || 24 || 76 || 6 || 2 || 2 || 4 || 16 
|-
| 1997-1998 || Boucs de Mégève  || Nationale 1
|| 20 || 0 || 10 || 10 || 68 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Chamois de Chamonix || Élite
|| 31 || 4 || 2 || 6 || 61 || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Chamois de Chamonix || Élite
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Boucs de Mégève  || Nationale 1
|| 21 || 3 || 5 || 8 || 16 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Boucs de Mégève  || Division 1
|| - || 3 || 9 || 12 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Division 1
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Division 1
|| 24 || 4 || 12 || 16 || 79 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 10 || 13 || 40 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8

Références 

Naissance en février 1968
Naissance à Chamonix-Mont-Blanc
Joueur français de hockey sur glace
Entraîneur français de hockey sur glace
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Club des Sports de Megève
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Défenseur de hockey sur glace